Таза:

 Топоним
 Таза — город на северо-востоке Марокко, административный центр одноимённой провинции и области Таза-Эль-Хосейма-Таунат.
 Таза — улус в Курумканском районе Бурятии, Россия.
 Таза — посёлок в Солтонском районе Алтайского края, упразднён в 1982 г.

 Персоналия
 Таза, Александр Николаевич (1951—2010) — российский театральный актёр, заслуженный артист России.